Guayabal (Puerto Rico) - plaats in Puerto Rico
 Guayabal de Siquima - gemeente in Colombia
 San Gerónimo de Guayabal - gemeente in Venezuela
 Guayabal (Venezuela) - plaats in Venezuela, hoofdplaats van bovenstaande gemeente
 Guayabal (Dominicaanse Republiek) - plaats in de Dominicaanse Republiek
 Guayabal (Ecuador) - plaats in Ecuador